Шапка-невидимка:

 Шапка-невидимка — в русских народных и сказках шапка, обладающая волшебным свойством делать невидимым того, кто её надевает.
 Шапка-невидимка — мультипликационный фильм для детей.